Cerijum oksid se može odnositi na:

Cerijum(III) oksid, Ce2O3
Cerijum(IV) oksid, CeO2